Jeriemino () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Jeriemino – wieś w rejonie kargopolskim obwodu archangielskiego
 Jeriemino – wieś w rejonie szenkurskim obwodu archangielskiego
 Jeriemino – osiedle typu wiejskiego w obwodzie saratowskim

Zobacz też 
 Jeriemiejew – nazwisko

Strony ujednoznaczniające